Le nom Ryan Wilson peut faire référence à :
 Ryan Wilson (né en 1980), un athlète américain ;
 Ryan Wilson (né en 1987), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Ryan Wilson (né en 1989), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Ryan Wilson (né en ?), un catcheur américain.

Voir aussi